Mariana Viktorie Španělská (31. březen 1718 – 15. leden 1781) byla španělská princezna a portugalská královna jako manželka portugalského krále Josefa I. Byla nejstarší dcerou Filipa V. Španělského a jeho druhé manželky Alžběty Farnese.

Život 

Jako malé dítě byla Mariana zasnoubená s mladým Ludvíkem XV. Francouzským, ale sňatek se kvůli jejímu nízkému věku neuskutečnil a Mariana se v roce 1725 vrátila do Španělska. Španělský dvůr toto odmítnutí vzal jako urážku a napětí mezi oběma zeměmi zvyšoval i odmítavý postoj madridského dvora k Luise Alžbětě Orleánské, vdově po Ludvíkovi I. Španělském, který vládl jen několik měsíců.

V roce 1729 se Mariana provdala za syna portugalského krále Jana V. Josefa. Její nevlastní bratr Ferdinand se zároveň oženil s Marií Barbarou z Braganzy, sestrou portugalského prince. Cílem pochopitelně bylo zlepšit vztahy a upevnit pouto mezi oběma sousedícími zeměmi.

Mariana Viktorie byla milovnicí hudby a lovu a až do doby manželova nástupu na trůn její titul zněl brazilská princezna. Mezi manželi zřejmě bylo silné pouto, přesto měl Josef k nelibosti své manželky milenky. Marianin manžel se stal králem v roce 1750, ona sama pak jako matka Marie I. Portugalské zastávala roli regentky v posledních měsících manželova života (zemřel v roce 1777) a byla rádkyní své dcery během její vlády.

Po nástupu své dcery na trůn Mariana zhruba na rok odjela do rodného Španělska, kterému v té době vládl její starší bratr Karel III. Napomohla k dohodě o dalším dvojitém sňatku mezi rody vládnoucími ve Španělsku a v Portugalsku. Jednalo se o sňatek Karlova syna Gabriela s Marianinou vnučkou Marianou Viktorií Portugalskou a Karlovy vnučky Šarloty Španělské s Marianiným vnukem Janem.

Ke konci života Mariana trpěla revmatismem a srdeční poruchou. Zemřela v roce 1781 v Lisabonu.

Potomci 
 1. Marie Františka (17. 12. 1734 Lisabon – 20. 3. 1816 Rio de Janeiro), jako Marie I. královna Portugalska a Algarve od roku 1777 až do své smrti a Brazílie 1815–1816
 ⚭ 1760 Petr III. Portugalský (5. 7. 1717 Lisabon – 25. 5. 1786 Sintra), král-choť
 2. Mariana (7. 10. 1736 Lisabon – 16. 5. 1813 Rio de Janeiro), svobodná a bezdětná
 3. dcera (*/† únor 1739)
 4. Marie Františka Dorotea (21. 9. 1739 Lisabon – 14. 1. 1771 tamtéž), svobodná a bezdětná
 5. syn (*/† 7. 3. 1741)
 6. syn (*/† 15. 10. 1742)
 7. syn (*/† květen 1744)
 8. Marie Františka Benedikta (25. 7. 1746 Lisabon – 18. 8. 1828 tamtéž)
 ⚭ 1777 Josef František Braganzský (20. 8. 1761 Lisabon – 11. 9. 1788 tamtéž), korunní princ Brazílie, vévoda z Braganzy

Tituly a oslovení 
 31. března 1718 - 19. ledna 1729 Její Královská Výsost infantka Mariana Viktorie Španělská
 19. ledna 1729 - 31. července 1750 Její Královská Výsost brazilská princezna, vévodkyně z Braganzy
 31. července 1750 - 29. listopadu 1776 Její Nejvěrnější Veličenstvo královna Portugalska a Algarve
 29. listopadu 1776 - 24. února 1777 Její Nejvěrnější Veličenstvo královna regentka Portugalska a Algarve
 24. února 1777 - 15. ledna 1781 Její Nejvěrnější Veličenstvo královna matka Portugalska a Algarve

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Bourbon-Anjou
Španělské princezny
Portugalské královny
Portugalští regenti
Brazilské kněžny
Regentky
Královny matky
Pohřbení v klášteře sv. Vincenta z Fory
Narození v roce 1718
Úmrtí v roce 1781
Ženy
Úmrtí 15. ledna
Narození 31. března
Narození v Madridu